Artusi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Maria Artusi (um 1540–1613), italienischer Komponist und Musiktheoretiker
 Pellegrino Artusi (1820–1911), italienischer Literaturkritiker und Kochbuchautor